Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (campione)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Scott Davis (primo turno)

 John Sadri (quarti di finale)
 Mike Bauer (quarti di finale)
 Terry Moor (semifinali)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1984